

Localités
 Lully est une commune française de Haute-Savoie.
 Lully est une commune suisse du canton de Fribourg.
 Lully est une commune suisse du canton de Vaud.
 Lully est une localité de la commune suisse de Bernex (canton de Genève).

Bâtiment 
 Hôtel Lully

Personnalités
 Jean-Baptiste Lully est un compositeur français du 
 Louis, fils aîné du précédent
 Jean-Baptiste II, fils puîné
 Jean-Louis, fils cadet.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme